Příjmení Šapošnikov () označuje vícero osob:

 Adrian Grigorjevič Šapošnikov (1888–1967) – ruský hudební skladatel
 Boris Michajlovič Šapošnikov (1882–1945) – sovětský maršál SSSR
 Jevgenij Ivanovič Šapošnikov (1942–2020) – sovětský maršál letectva
 Sergej Iosifovič Šapošnikov (1923–2021) – sovětský fotbalista
 Valerij Petrovič Šapošnikov (* 1949) – ruský hokejový trenér

Jiné významy 
 Maršal Šapošnikov – ruský torpédoborec třídy Udaloj

Rozcestníky - příjmení